Вампи́лов — бурятская фамилия.

Известные носители:
 Вампилов, Александр Валентинович (1937—1972) — русский советский прозаик и драматург.
 Вампилов, Андрей Романович (1915—2010) — советский и российский архитектор.
 Вампилов, Борис Владимирович (1889—1937) — бурятский политический деятель, член Всероссийского учредительного собрания.
 Вампилов, Буда Николаевич (1920—2002) — советский бурятский театральный актёр.

 Вампилова, Варвара Владимировна (1888?—1914) — основательница первого фельдшерского пункта в Аге